Mistrzostwa Europy w Curlingu 1980 odbyły się między 30 listopada a 6 grudnia 1980 w duńskiej Kopenhadze.

W rywalizacji udział wzięło 23 drużyn (11 kobiecych i 12 męskich), w mistrzostwach zadebiutowała męska reprezentacja Luksemburgu oraz kobiece drużyny z Holandii i Walii. W półfinałach kobiet spotkały się 4 zespoły, dwa zwycięskie awansowały do finału a przegrane zdobyły brązowe medale. W rywalizacji mężczyzn z fazy grupowej najlepsza drużyna bezpośrednio awansowała do finału, 2. i 3. zmierzyły się w półfinale. Podczas tych mistrzostw rozegrano najdłuższe Round Robin, każda z męskich drużyn rozegrała po 11 spotkań. Rok później rywalizację podzielono na grupy.

Po roku przerwy tytuły mistrzyń odzyskały Szwedki, w finale pokonały Norweżki (Ellen Githmark) 10:9. Był to pierwszy z pięciu złotych medali mistrzostw Europy dla Elisabeth Högström. Brązowe medale zdobyły Niemki (Andrea Schöpp) i Szkotki (Betty Law).

Tytuł mistrzów kontynentu z 1979 obronili Szkoci (Barton Henderson) pokonując w finale Norwegów (Kristian Sørum) 6:4. Brązowe medale uzyskali Szwedzi (Anders Eriksson).

Podczas tych mistrzostw męska reprezentacja Francji zajmując 4. miejsce osiągnęła najlepszy wynik w historii, powtórzyła go jeszcze raz w 1989. W czasie tego turnieju po raz pierwszy i jak dotąd jedyny reprezentacja Szkocji uległa Walii.



Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Finał

Półfinały

Round Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Sesja 10.

Sesja 11.

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Finał

Półfinał

Tie-breaker

Round Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Sesja 10.

Sesja 11.

Bibliografia 
 
 

1980
1980 w curlingu
Sport w Kopenhadze
1980 w Danii
Curling w Danii